Plaats in Indonesië
 Kalitapen (Purwojati), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kalitapen (Tapen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java